John O'Donovan – chitarrista statunitense
 John O'Donovan – politico irlandese
 John O'Donovan – scrittore e glottologo irlandese
 John O'Donovan – scacchista irlandese